Mechoacan puede referirse a:
 Phytolacca decandra, planta de la familia Phytolaccaceae.
 Santa Catarina Mechoacán, municipio del estado de Oaxaca.